Borova est un toponyme qui peut désigner :
 Borova, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
 Borova/Borovë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
 Borova, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
 Borova, un village de la municipalité de Suhopolje en Croatie ;
 Borova, une ville ukrainienne dans l’oblast de Kharkiv ;
 Borova, une ville de l’oblast de Kiev.

Voir aussi